Colombia
La Palma (Cundinamarca), een gemeente in het departement Cundinamarca
 La Palma (Sucre)

Cuba
La Palma (Cuba), een gemeente in de provincie Pinar del Río

El Salvador
La Palma (El Salvador), een gemeente in het departement Chalatenango

Panama
La Palma (Panama), een stad in Panama

Spanje
La Palma (eiland), een eiland van de Canarische Eilanden
La Palma de Cervelló, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
La Palma del Condado, een gemeente in de Spaanse provincie Huelva

Verenigde Staten
La Palma (Californië), een stad in Orange County